Октябрьская — деревня в Камбарском районе Удмуртии. Входит в состав Михайловского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на юго-востоке республики на расстоянии примерно в 14 километрах по прямой к северо-востоку от районного центра Камбарки.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, русские составляли 100 % из 59 чел..

Примечания 

Населённые пункты Камбарского района